Ндло́ву (банту и ) — бантусская (нгуни) клановая фамилия, этимологически означающая «слон». Известные носители:

 Ндлову, Луи Нкамисо (1945—2012) — свазилендский католический прелат.
 Ндлову, Питер (род. 1973) — зимбабвийский футболист.